Националният химн на Коста Рика е приет през 1853 г. Негови автори са Хосе Мария Зеледон Бренес (текст) и Мануел Мария Гутиерез (музика).

Текст 
Noble patria, tu hermosa bandera 
expresión de tu vida nos da; 
bajo el límpido azul de tu cielo 
blanca y pura descansa la paz. 

En la lucha tenaz, 
de fecunda labor 
que enrojece del hombre la faz, 
conquistaron tus hijos 
labriegos sencillos 
eterno prestigio, estima y honor. 

¡Salve, o tierra gentil! 
¡Salve, o madre de amor! 
Cuando alguno pretenda 
tu gloria manchar, 
verás a tu pueblo valiente y viril, 
la tosca herramienta en arma trocar. 

Salve oh Patria tú pródigo suelo, 
dulce abrigo y sustento nos da; 
bajo el límpido azul de tu cielo 
¡vivan siempre el trabajo y la paz!

Външни препратки 
  Химнът на МР3 файл

Коста Рика
Политика на Коста Рика
Костариканска музика